Lesk ist ein polnischer Ortsname:
 Lesk (Olecko), Stadtteil und Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Legahof, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Lesk (Trąbki Wielkie), Ort im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Baumgart, Kreis Berent, Westpreußen

Siehe auch: Łęsk, Lěsk